Sarmiento hace referencia a varios artículos:

Fue un gran maestro

Personas 
 Domingo Faustino Sarmiento, presidente de Argentina a finales del siglo XIX;
 Félix Rubén García Sarmiento, conocido como Rubén Darío, poeta nicaragüense;
 Martín Sarmiento (el Padre Sarmiento), escritor español del siglo XVIII;
 Brian Sarmiento, futbolista argentino;
 Nicolás Sarmiento, jugador de fútbol sala argentino;

Autores de nombres científicos 
 Marcela N. Rodríguez de Sarmiento: botánica argentina;

Clubes deportivos en Argentina 
 Club Atlético Sarmiento
 Club Atlético Sarmiento (La Banda)
 Club Atlético Aeronáutico Biblioteca y Mutual Sarmiento
 Club Atlético Sarmiento (Resistencia)
 Club Atlético Sarmiento (Junín)

Hidrografía 
 Río Sarmiento: cauce fluvial en el Delta del Paraná, Argentina;

Lugares en Argentina
 Partido de General Sarmiento, antigua división administrativa de la Provincia de Buenos Aires;
 Barrio Sarmiento, oficialmente Barrio Residencial Cornelio Saavedra (Buenos Aires);
 Capitán Sarmiento (Buenos Aires), localidad del partido de Capitán Sarmiento, Provincia de Buenos Aires;
 Colonia Sarmiento (Formosa), localidad de la Provincia de Formosa;
 Departamento Sarmiento (Chubut), división administrativa de la Provincia del Chubut;
 Departamento Sarmiento (San Juan), división administrativa de la Provincia de San Juan;
 Departamento Sarmiento (Santiago del Estero), división administrativa de la Provincia de Santiago del Estero;
 Los Sarmientos (La Rioja), localidad de la Provincia de La Rioja;
 Los Sarmientos (Tucumán), localidad de la Provincia de Tucumán;
 Partido de Capitán Sarmiento, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires;
 Sarmiento (Chubut), ciudad del departamento Sarmiento, Provincia del Chubut;
 Sarmiento (Comodoro Rivadavia), localidad del departamento Escalante, Provincia del Chubut;
 Sarmiento (Córdoba), localidad del departamento Totoral, Provincia de Córdoba;
 Sarmiento (Santa Fe), localidad de la Provincia de Santa Fe;
 Sarmiento (Tierra del Fuego), localidad del departamento Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego.
 Villa Sarmiento (Buenos Aires), localidad del partido de Morón, Provincia de Buenos Aires;
 Villa Sarmiento (General Roca), localidad del departamento General Roca, Provincia de Córdoba;
 Villa Sarmiento (San Alberto), localidad del departamento San Alberto, Provincia de Córdoba;

Instituciones académicas 
 Escuela y Liceo Vocacional Sarmiento UNT, de San Miguel de Tucumán;
 Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento, de la Ciudad de San Juan, Provincia de San Juan;

Parques 
 Parque Sarmiento (Buenos Aires), espacio verde de la Ciudad de Buenos Aires;
 Parque Sarmiento (Córdoba), espacio verde de la Ciudad de Córdoba;

Museos 
 Casa Museo Sarmiento, museo ubicado en el Tigre, provincia de Buenos Aires;
 Museo Histórico Sarmiento, museo ubicado en la ciudad de Buenos Aires;

Transporte 
 Ferrocarril Domingo Faustino Sarmiento, línea de ferrocarril de la Argentina;
 Estación General Sarmiento, estación de ferrocarril de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Fragata Presidente Sarmiento, buque argentino;

Vías de comunicación 
 Avenida General Sarmiento, vía de comunicación de la Ciudad de Buenos Aires.